Ioan Munteanu este un nume care prezină o combinație frecventă de prenume și nume de familie din arealul limbii române. Se poate referi la:

Persoane 

 Ioan Munteanu (1938–2018), medic obstetrician român, membru de onoare al Academiei Române
 Ioan Munteanu (deputat) (n. 1949), politician român, membru al Partidul Social Democrat
 Ioan Munteanu (senator) (n. 1932), politician român, senator în legislatura 1990-1992
 Ioan Munteanu (istoric), istoric român, fost profesor la Universitatea de Vest din Timișoara 
 Radu Ioan Munteanu, profesor universitar, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca

A se vedea și 

 Ion Munteanu (dezambiguizare)

Note 

Nume proprii